Mužská dvouhra Moselle Open 2016 probíhala ve druhé polovině září 2016. Do singlové soutěže metského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský tenista Jo-Wilfried Tsonga, který před rozehráním soutěže z turnaje odstoupil pro poranění levého kolena. Čtyři nejvýše nasazení zvládli roli favoritů a postoupili do semifinále.

Vítězem dvouhry se stal třetí nasazený Francouz Lucas Pouille, jenž za 80 minut ve finále zdolal rakouskou turnajovou jedničku Dominica Thiema po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo první titul na okruhu ATP Tour. Poprvé v roce přehrál člena elitní světové desítky a dosáhl na třicáté vítězství v sezóně. Bodový zisk mu v následném vydání žebříčku ATP z 26. září 2016 zajistil posun na kariérní maximum, když mu patřilo 16. místo.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2016
ATP World Tour 2016